Abdul Hamid puede referirse a:

Abdul Hamid I, (1725-1789), 27º sultán del imperio otomano;
Abdul Hamid II, (1842-1918), 34º sultán del imperio otomano;
Abdul Hamid al-Bakkoush, (1933-2007), primer ministro de Libia entre 1967 y 1968;
Abdul Hamid, presidente de Bangladés desde 2013.